Научный подход:
 Научный подход — научный метод.
 Научный подход (рассказ) — рассказ Рэя Брэдбери.